Ве́рнон Э́лвис Пре́сли (; 10 апреля 1916 — 26 июня 1979) — американский , менеджер. Отец Элвиса Пресли.

Биография 
Вернон Элвис Пресли родился в городе Фултон (округ Итауамба штата Миссиппи). Согласно «Нью-Йорк Таймс», он был сыном Джесси Д. Макклауэлла Пресли и Минни Маи Худ, у которых было пять детей. После женитьбы на Глэдис Лав Смит (7 июня 1933 года), Вернон вместе с женой переехал в Тупело. Новое месторасположение позволило Вернону найти работу, поскольку его образование (8 классов) не могло помочь ему. Также, как и будущий сын, Вернон работал на временных работах, включая профессии — водитель грузовика, фермер и живописец. Тюремный срок (за подделку чека), который отбывал Вернон, нанёс ему не только  репутационный ущерб, но и сильно помешал в жизни. Отбыв несколько лет в Parchman Penitentiary, после окончания срока, Вернон начинает работать в Администрации Продвижения Работ, которая была начата под Администрацией Рузвельта.

В жизни своего единственного сына Элвиса (второй сын — Джесси Гарон родился мёртвым), Вернон больше известен как «Папочка». В течение жизни Элвиса, Вернон занимался многими его финансовыми делами и глубоко ценил деятельность Полковника Тома Паркера. Широко известная Мемфисская мафия была большим опасением для Вернона. Даже после смерти сына (Элвиса Пресли) Вернон был уверен, что причина тому — Мемфисская мафия. Осторожный Вернон был уверен, «что парни были вешалками». После смерти Глэдис Лав Смит Пресли в 1958 году, Вернон женился во второй раз на (Ди)е Эллиоте Давада Стэнли (Davada (Dee) Stanley; их свадьба состоялась 3 июля 1960 года). На их свадьбе Элвис не присутствовал, поскольку не одобрял поступок отца. Этот брак не был крепким и разрушился в бедственном разводе в 1977 году.

Вернон Пресли умер спустя два года после смерти своего сына от сердечного приступа. Он умер 16 июня 1979 года в Мемфис в штате Теннеси и похоронен вместе с сыном и женой (Глэдис Лав Смит Пресли) в поместье Грейслэнд.

Примечания

Ссылки 
 Вернон Пресли на сайте imdb 

Элвис Пресли